El Anasser, est une commune de la wilaya de Bordj Bou Arreridj en Algérie.
El Anasser, est un quartier situé dans la commune de Belouizdad en Algérie.